Раскинулось море широко — многозначный термин:

 «Раскинулось море широко» — русская народная песня.
 «Раскинулось море широко» — пьеса Всеволода Вишневского.
 «Раскинулось море широко» — фильм Николая Макарова.
 «Раскинулось море широко» — оперетта Сергея Германова.